Luitge Nijsingh (de oudste), schulte van Westerbork vanaf 1566 tot circa 1588
 Luitge Nijsingh (1590-1641), schulte van Westerbork van 1616 tot 1641, kleinzoon van Luitge Nijsingh (de oudste)
 Luytien Nijsingh, schulte van Westerbork van 1681 tot 1706, kleinzoon van Luitge Nijsingh (1590-1641)